

Агва-Дульсе — місто в окрузі Нюесес, штат Техас
 Агва-Дульсе — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Агва-Дульсе — переписна місцевість в окрузі Ель-Пасо, штат Техас